OSE je zkratka s mnoha významy:

 Řád svaté Alžběty (lat. Solores hospitalariae s. Elisabethae) – sestry si tuto zkratku píšou za jméno
 Odborový svaz energetiků
 Organismos Sidirodromon Elladas – řecké státní železnice (řecky Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας)

Zkratky